Pedetontus är ett släkte av insekter. Pedetontus ingår i familjen klippborstsvansar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Klippborstsvansar
Pedetontus